ZH o Zh pueden referirse a:

Lengua 

 Ž, una letra en el alfabeto latino
 Zhe (Cirílico) (Ж), una letra del alfabeto cirílico
 Ezh (ʒ), una letra, a veces representada por el dígrafo "zh"
 Fricativa postalveolar sonora, un sonido representado por esta letra en AFI (o el dígrafo "zh")
 Idioma chino (ISO 639-1 código: zh), basado en un nombre nativo de la lengua china Zhōngwén y un adjetivo chino para chino, Zhōnghuá

Lugares 

 Cantón de Zúrich, Suiza
 Holanda meridional (Zuid-Holland), una provincia en los Países Bajos
 Zhuhai, China

Otros usos 

 Shenzhen Airlines (designador de aerolíneas IATA)
 Zero Hedge, un blog financiero iniciado en 2009 por un grupo de comerciantes de Wall Street